Triodontophorus är ett släkte av rundmaskar. Triodontophorus ingår i familjen Strongylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Triodontophorus